Municipio de Loup puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Loup (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.
 Municipio de Loup (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Loup (condado de Merrick, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Merrick.
 Municipio de Loup (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.